

Patronyme
 Alberto Iñurrategi, (1968- ), est un alpiniste basque espagnol.
 Félix Iñurrategi, (1967-2000), fut un alpiniste basque espagnol.

Homonymie
Homonymie de patronyme